El término IMO puede hacer referencia a:
Olimpiada Internacional de Matemática (IMO por su nombre en inglés, International Mathematical Olympiad), competencia anual de matemáticas para estudiantes pre-universitarios.
Imo (estado), estado de la República Federal de Nigeria;
Organización Marítima Internacional (IMO por su nombre en inglés, International Maritime Organization), organismo especializado de las Naciones Unidas que promueve la cooperación entre Estados y la industria de transporte para mejorar la seguridad marítima y para prevenir la contaminación marina.
Número IMO, sistema de identificación de buques.